Patric est un prénom brésilien. C'est aussi un diminutif de Patrick. Il peut désigner :

 Patric (1947-), pseudonyme de Patrick Martin, auteur-compositeur-interprète de chansons occitanes.
 Patric (1987-), Anderson Patric Aguiar Oliveira, footballeur brésilien.
 Patric (1989-), Patric Cabral Lalau, footballeur brésilien.
 Patric (1993-), Patricio Gabarrón Gil, footballeur espagnol.

Voir aussi 
 
 Patryck, footballeur brésilien.